Fail puede referirse a:
 Faíl (España), aldea española de la parroquia de San Mamed de Losada y municipio de Carballedo, provincia de Lugo (Galicia).
 Fail (Portugal), freguesia portuguesa del municipio y distrito de Viseu.